Igor Jevdokimovič Turčin (; 16. novembar 1936 – 7. novembar 1993) je bio ukrajinski rukometni trener, koji je bio na čelu sovjetske, a zatim i ukrajinske reprezentacije od 1973. do 1993. godine, dovodeći ih do tri olimpijske i pet medalja svetskog prvenstva.

Biografija 

Turčin je 1959. okupio rukometni tim tinejdžerki, koji je 1962. postao HC Spartak Kijev. Klub je postao dvadesetostruki sovjetski prvak (1969–1988) i 13 puta pobednik EHF Lige šampiona (1970–1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985–1988).

Godine 1965, oženio se Zinajdom Stolitenko, 10 godina mlađom pripravnicom. Imali su ćerku Nataliju (rođenu 1971) i sina Mihaila (rođenog 1983). Natalija je igrala rukomet zajedno sa majkom za Spartak iz Kijeva, dok se Mihail bavio košarkom. U poslednjim godinama Turčin je pretrpeo nekoliko srčanih udara. Podvrgnut je složenoj operaciji bajpasa u Norveškoj, a nakon toga je osam meseci trenirao norvešku žensku rukometnu reprezentaciju. Preminuo je od srčanog udara tokom utakmice EHF kupa u Rumuniji 1993. godine. Nakon njegove smrti, njegova supruga je preuzela njegove trenerske pozicije u kijevskom Spartaku i ukrajinskoj reprezentaciji.

Nagrade 
 Orden Crvenog barjaka rada (1976, 1980)
 Orden počasne značke (1971)
 Orden prijateljstva naroda (1985)

Reference

Literatura 

 Жадько В. Український некрополь. — К., 2005. — С. 313.
 Комарніцький О. Б. Турчин Ігор Євдокимович // Кам'янець-Подільський державний університет в особах. — Т. 1. — Кам'янець-Подільський, 2003. — С. 745—748.
 
 
 
 
 Гончарук А. «Игорь Турчин всегда ходил по краю бездны и ежедневно имел возможность в неё сорваться» // «День». — 1998. — № 220.

Spoljašnje veze 

 -{Биография Игоря Турчина}-
 Воспоминания Зинаиды Турчиной // «Сегодня» (Киев), № 243 (744), 21 декабря 2000 года.
 Воспоминания Зинаиды Турчиной // «События и люди». — 2008. — № 34.
 «Чувствую, скоро мне конец». Легендарный советский тренер умер во время матча. Почему он предсказал себе такую смерть? // Lenta.ru — 2021. — 5 сентября 2021 года.
 Турчин Игорь Евдокимович (1936—1993) 
 Мохнач В. Проігнорована легенда // Україна Молода — Київ: 16 листопада 2011. — № 207.
 Дати і події, 2016, друге півріччя : календар знамен. дат № 2 (8) / Нац. парлам. б-ка України. — Київ, 2016. — С. 118—121.

Рођени 1936.
Умрли 1993.
Рукометни тренери